Cornelius Rogge (1761-1806), predikant en geschiedschrijver
 Cornelius Rogge (1932-2023), beeldend kunstenaar